Пер — дворянський титул у Великій Британії
 Пер Гюнт — п'єса норвезького письменника Генріка Ібсена.

 Пер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Пер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Пер — гора в Молдові
 Пер-Лашез (Père Lachaise, дослівно «отець Лашез», на честь єзуїтського ченця) — один з найвідоміших цвинтарів Парижа.

 Пер Лагерквіст (Pär Lagerkvist; 23 травня 1891 року — 11 липня 1974 року) — шведський письменник, лауреат Нобелівської премії
 Пер Гокан Гессле (Per Hakan Gessle) (12 січня 1959 року) — шведський музикант, композитор, продюсер
 Пер Мертезакер (Per Mertesacker; 29 вересня 1984) — німецький футболіст
 Пер Теодор Клеве (10 лютого 1840 — †18 червня 1905) — шведський хімік і геолог
 Пер Улоф Енквіст (Per Olov Enquist), 23 вересня 1934) — шведський письменник, драматург, сценарист